Франческо Бьянки ():
 Бьянки, Франческо (1447—1450) — итальянский художник.
 Бьянки, Франциск (1743—1815) — итальянский священник-варнавит, католический святой.
 Бьянки, Франческо (1752—1810) — итальянский композитор.
 Бьянки, Франческо (1821—1875) — итальянский скрипач.